Seema Gavit (1975-), une tueuse en série indienne.

Gavit peut aussi désigner :
 gavit, une sorte de narthex (l'entrée de l'église) que l'on retrouve exclusivement dans l'architecture arménienne.